Merauke ist eine Stadt im Regierungsbezirk Merauke in der indonesischen Provinz Papua Selatan, als deren Hauptstadt sie fungiert. Sie liegt im Süden Neuguineas an der Mündung des Flusses Maro in die Arafurasee. Im Hinterland von Merauke liegen die Yos-Sudarso-Insel (früher Frederik-Hendrik-Insel, indonesisch Pulau Yos Sudarsa) und die Aroe-Inseln. Sie ist die östlichste Stadt Indonesiens.

Geschichte 
Merauke (früher Ermasoe) wurde 1902 als niederländischer Militärposten gegründet, um Überfälle der als Kopfjäger gefürchteten Marind-anim in das benachbarte Britisch-Neuguinea (heute ein Teil Papua-Neuguineas) und auf die dazugehörigen Talbot-Inseln zu verhindern. 1905 setzte die katholische Mission ein, die viele abstoßend erscheinende Sitten und Rituale abschaffte. Heute ist Merauke Sitz eines Erzbischofs (Erzbistum Merauke), 2005 feierte die katholische Kirche dort ihr 100-jähriges Jubiläum. Der Schweizer Völkerkundler Paul Wirz begann 1916 von Merauke aus seine Arbeiten bei den Marind-anim.

Im Zweiten Weltkrieg war Merauke eine Marinebasis der Alliierten im Kampf gegen Japan.

Der indonesische Ausspruch Dari Sabang sampai Merauke („von Sabang bis Merauke“, also vom Norden Sumatras bis in den Südosten Papua Selatans) dient als Ausdruck für die Bezeichnung des ganzen indonesischen Territoriums.

Klimatabelle

Söhne und Töchter 
 Adrianus Sunarko OFM (* 1966), Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Pangkal-Pinang
 Engel Berta Kaize (* 1974), Beachvolleyballspielerin

Siehe auch 
 Liste der Verwaltungseinheiten Indonesiens

Weblinks 

 History
 World Culture Encyclopedia/Oceania/Marind-anim forum

Einzelnachweise 

Ort in Indonesien
Ort in Australien und Ozeanien
Ort auf Neuguinea
Geographie (Papua Selatan)
Hauptort einer Verwaltungseinheit